Il singolare del torneo di tennis Groningen Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Wessels che ha battuto in finale Ivo Minář 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Sjeng Schalken (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Kevin Kim (semifinali)

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Kristof Vliegen (secondo turno)
 Gilles Elseneer (primo turno)
 Peter Wessels (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Groningen Challenger 2004